Ел Киоско има више значења:

 Ел Киоско (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Киоско (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику